Тенангито има више значења:

 Тенангито (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенангито (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику